Nielsen er det mest almindelige efternavn i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik er der 264.159 danskere der bærer efternavnet pr. 1. januar 2013. Nielsen forekommer også som efternavn i Norge. I Sverige ses også de lignende former "Nelson" og "Nilsson".

Navnet betyder Niels' søn. "Nielsen" er et af de forholdsvis få danske ord med to sammenstillede vokaler.

 

Efternavne